Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Martín García e Graydon Oliver 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (primo turno)
 Nathan Healey /  Jordan Kerr (semifinali)

 Martín García /  Graydon Oliver (finale)
 Paul Goldstein /  Jim Thomas (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2003